

Дани сећања 

1270-е пне.

fr:1278 av. J.-C.